Omstigning har flere betydninger:

 Skift fra et trafikmiddel til et andet. Foregår typisk på en station eller ved et stoppested.
 Kort, populært udtryk for omstigningsbillet, som i over hundrede år har været brugt af mange trafikselskaber, blandt andre Københavns Sporveje og Århus Sporveje, og som stadig bruges i nyere udgaver, f.eks. i takstsystemer med trafikzoner.

Kilder/henvisninger
Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm http://www.sporvejsmuseet.dk/

Se også
Billet, Kollektiv trafik, Trafikselskab''

Kollektiv trafik